

Geografia 
Stati Uniti d'America
Hartman – città dell'Arkansas
Hartman – città del Colorado
Hartman – comunità non incorporata della contea di Bowie, Texas

Persone 
Ashley Hartman (1985) – attrice statunitense
Butch Hartman (1965) – disegnatore, regista, produttore cinematografico youtuber e doppiatore statunitense
Dan Hartman, all'anagrafe Daniel Earl Hartman (1950-1994) – cantautore e produttore discografico statunitense
Elizabeth Hartman (1943-1987) – attrice statunitense
Grace Hartman (1907-1955) – attrice statunitense
Gretchen Hartman, pseudonimo di Grace Barrett (1897-1979) – attrice statunitense
Huck Hartman (1920-1946) – cestista statunitense
Jack Hartman (1925-1998) – allenatore di pallacanestro statunitense
Jacobus Johannes Hartman (1851-1924) – filologo e poeta olandese in lingua latina
John Hartman (1950-2021) – batterista e compositore statunitense
Johnny Hartman (1923-1983) – cantante e pianista statunitense
Katie Hartman (1988) – ex sciatrice alpina statunitense
Kevin Hartman (1974) – calciatore statunitense
Kristin Hartman (1977) – ex sciatrice alpina statunitense
Luigi Hartman (1807-1860) – pittore italiano
Michael Steven Hartman, conosciuto come Mickey Hart (1943) – percussionista, batterista e musicologo statunitense
Paul Hartman (1904-1973) – attore e cantante statunitense
Phil Hartman (1948-1998) – attore statunitense
Ronald Keith Hartman, meglio noto con lo pseudonimo Keith Wayne (1945-1995) – attore statunitense

Altro
Casa Hartman – storico edificio commerciale di Vaasa in Finlandia